Matthews Ridge kan syfta på:

Geografi 
 Matthews Ridge, Antarktis – bergstopp i Antarktis
 Matthews Ridge, Guyana – ort i regionen Barima-Waini